

Жінки 
 Толкачова Олена Олександрівна — українська волонтерка, керівник патронатної служби при полку «Азов»
 Толкачова Марія Юріївна — російська гімнастка, триразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи, дворазова чемпіонка Європейських ігор, олімпійська чемпіонка (2016)

Чоловіки 
 Толкачов Адольф (1927—1986) — радянський інженер в області радіолокації і авіації, агент ЦРУ в 1979—1985 роках.
 Толкачов Віталій Михайлович (1973—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Толкачов Зіновій Шендерович (1903—1977) — український маляр-монументаліст і графік;
 Толкачов Михайло Федорович (1922—1998) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу;
 Толкачов Олексій Анатолійович (н. 1986) — український політик, громадський діяч та письменник.